Vs. — дебютный студийный альбом американской постпанк-группы Mission of Burma, выпущенный в октябре 1982 года лейблом . Это единственный полноформатный студийный альбом, выпущенный группой в 1980-х — и до 2004 года, вскоре после его релиза она распалась из-за ухудшения слуха у гитариста .

История создания 
В отличие от мини-альбома  (1981), отличавшегося доступностью звучания, Vs. задумывался музыкантами как пластинка, которая будет отражать хаос и шум, характерные для их живых выступлений. Группа записывала альбом в студии Normandy Sound (Род-Айленд), внутри огромного помещения, чтобы максимально передать концертное звучание.

Характерной особенностью материла является большое количество электронных и плёночных звуковых эффектов, подготовленных участником группы .

Гитарист Mission of Burma  считал Vs. лучшей записью группы и одним из величайших рок-н-ролльных альбомов, из когда-либо созданных.

Отзывы критиков 

Альбом был высоко оценён музыкальными критиками, получив положительные отзывы от таких изданий, как The New York Times. Несмотря на положительный приём, из-за более шумного звука альбом считался менее редиоформатным, чем предыдущие записи Mission of Burma. Музыкальный обозреватель The Village Voice Роберт Кристгау, первоначально поставивший альбому оценку «B+», позже отметил, что ему следовало поставить «A-».

В ретроспективном обзоре для AllMusic Марк Деминг высказал мнение, что на альбоме Vs. Mission of Burma предстала «зрелой группой, чьё звучание было таким же самобытным, как и у любого из её поколения. […] Страшно представить, насколько далеко Mission of Burma могли бы зайти в музыкальном плане, если бы проблемы со слухом Роджера Миллера не привели к её распаду, годом позже, но, несмотря на потерянный потенциал, очень немногие американские группы 1980-х выпустили альбомы, столь же амбициозные или мощные, как Vs».

Наследие 
Альбом занял 49-е место в списке Pitchfork «100 лучших альбомов 1980-х». В 2016 году журнал Rolling Stone присудил альбому 25-е место списка «40 величайших панк-альбомов».

Список композиций 

Примечание
 CD-переиздание лейбла Matador Records — Definitive Edition — содержит те же бонус-треки, но они расположены в другом порядке: «Laugh the World Away», «Forget», Progress, «OK/No Way».

Участники записи 

Mission of Burma
  — операции с аудиоплёнкой, перкуссия, дизайн обложки и буклета
  — бас-гитара, вокал, перкуссия, дизайн обложки и буклета
  — гитара, вокал, фортепиано, труба, перкуссия, дизайн обложки и буклета
  — ударные, вокал, перкуссия, дизайн обложки и буклета

Технический персонал
 Ричард В. Харт — продюсер
 Джон Киль — звукорежиссёр
 Холли Андерсон — дизайн обложки и буклета
 Дайан Бергамаско — фотография на обложке

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rykodisc
Альбомы Matador Records
Альбомы Mission of Burma